Kaplja vas (Prebold), een plaats in de Sloveense gemeente Prebold
 Kaplja vas (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica